Musicarello – sottogenere cinematografico italiano
Commedia musicale – genere di rappresentazione teatrale
Musical – genere di spettacolo teatrale e cinematografico